Bembo (plemstvo)
Palača Soardo-Bembo u Balama
Palača Bembo u Veneciji
Bembo (tipografija)
Bonifacio Bembo, slikar
Bernardo Bembo, humanist
Dario Baldan Bembo, pjevač
Giovanni Bembo, dužd
Pier Luigi Bembo, političar
Petar (Pietro) Bembo, kardinal humanist
Antonia Bembo, pjevačica
Ambrosio Bembo, putopisac
Benedetto Bembo, slikar
Francesco Bembo, vojna osoba
Giovanni Bembo (filolog)
Bembo (televizijski lik), dječji lik iz Dizalice